Grankulla ist

 der schwedische Name der finnischen Stadt Kauniainen
 ein Ort auf der schwedischen Insel Öland, Grankulla (Böda)